Palmer River ist der Name folgender Flüsse:

 Palmer River (Massachusetts-Rhode Island), ein Nebenfluss des Warren River in den Vereinigten Staaten.
 Palmer River (Finke River), ein Nebenfluss des Finke River im Northern Territory, Australien.
 Palmer River (Mitchell River), ein Nebenfluss des Mitchell River in Queensland, Australien.